Тадаси Накамура:
 Накамура, Тадаси (род. 1956) — японский биатлонист, участник Олимпийских игр 1988 года.
 Накамура, Тадаси (род. 1942) — мастер каратэ, основоположник сейдо-каратэ.
 Накамура, Тадаси (род. 1929) — японский сэйю.
 Накамура, Тадаси (род. 1971) — японский футболист.